Le  est la  du challenge Yves du Manoir et la compétition est remportée pour la seconde fois par l'Aviron bayonnais. Une semaine avant cette finale, l'AS Béziers remporte le titre de champion de France.

Phase de qualification 
Les équipes sont listées dans leur ordre de classement à l'issue de la phase qualificative. Celles dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les huitièmes de finale. L'attribution des points est la suivante : victoire = 3 points ; nul = 2 points ; défaite = 1 point.

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Poule E 

|}

Poule F 

|
|}

Poule G 

|}

Poule H 

|}

Le classement général donna les huitièmes de finale suivants : Montferrand (18 points) contre Pau (11), Béziers (18) contre Brive (12), Toulon (16) contre Bègles (12), Bayonne (16) contre Romans (12), Lourdes (16) contre Agen (12), Graulhet (15) contre Valence (12), Perpignan (15) contre Carcassonne (14) et Tarbes (12) contre Angoulême (14).

Phase finale

Tableau final

Finale

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Liens externes 
 Challenge du Manoir 1979/1980, sur The Rugby Archive

1979-1980
Rugby à XV en 1979
Sport en France en 1979
Rugby à XV en 1980
Sport en France en 1980